Yerres steht für:

 Yerres, eine französische Gemeinde im Département Essonne
 Kanton Yerres, einen französischen Kanton im Département Essonne
 Yerres (Fluss), einen Nebenfluss der Seine in Frankreich

Siehe auch:
 Yerre
 Yères